Kermes ist

 der Name eines Farbstoffs, siehe Kermes
 ein Weiler in der Gemeinde Nüsttal bei Hünfeld, siehe Kermes (Nüsttal) 

Kermes ist der Familienname folgender Personen:
 Simone Kermes (* 1965), deutsche Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin im Stimmfach „dramatischer Koloratursopran“

Siehe auch:
 Kermes-Eiche
 Kermesbeeren
 Kermesbeerengewächse
 Kirmes